Мерішор () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Беніца.
 Мерішор () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Букурешч.
 Мерішор () — село в Румунії, у повіті Ковасна. Входить до складу комуни Сіта-Бузеулуй.
 Мерішор () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Глодень.
 Мерішор () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Адміністративно підпорядковується місту Теуцій-Мегереуш.